Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Szczytno-Szymany